Гран-при Лаллы Мерьем 2018 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2018 является 18-м по счёту в суммарной истории соревнования. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар..

Соревнования проходили в Рабате, Марокко — с 30 апреля по 5 мая 2018 года.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Анастасия Павлюченкова
 Парный турнир —  Тимея Бабош /  Андреа Главачкова

Общая информация 
Под первым номером посева в одиночном турнире стала Элизе Мертенс (№ 17 в мире на тот момент). Бельгийская теннисистка смогла подтвердить статус фаворитки и выиграла розыгрыш турнира, обыграв в финале представительницу Австралии Айлу Томлянович. Прошлогодняя победительница Анастасия Павлюченкова не защищала свой титул.

В парном турнире главный приз завоевали не имевшие изначальный посев Анна Блинкова и Йоана Ралука Олару, переигравшие в финале Хеорхину Гарсию Перес и Фанни Штоллар. Прошлогодние чемпионки Тимея Бабош и Андреа Главачкова не защищали свой титул.

Рейтинговые очки

Призовой фонд 

*на команду

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 23 Апреля 2018.

Теннисистки, получившие «уайлд-кард» (WC):
  Тимея Бачински
  Джае эль Жарди
  Катарина Завацкая

Теннисистки, имевшие защищённый рейтинг (PR):
  Кристина Кучова
  Бетани Маттек-Сандс

Теннисистки, победительницы квалификации (Q):
  Паула Бадоса Хиберт
  Фиона Ферро
  Сильвия Солер Эспиноса
  Тамара Зиданшек

Теннисистки, «лаки лузер» (LL):
  Александра Дулгеру
  Магдалена Френх

Соревнования

Одиночный турнир 
  Элизе Мертенс обыграла  Айлу Томлянович со счётом 6-2, 7-6(4).
 Мертенс выиграла 3-й одиночный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Скьявоне сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Анна Блинкова /  Йоана Ралука Олару обыграли  Хеорхину Гарсию Перес /  Фанни Штоллар со счётом 6-4, 6-4.
 Блинкова выиграла дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Олару выиграла 1-й парный титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Гран-при Лаллы Мерьем
 WTA Тур 2018
 Международные турниры WTA
 Гран-при Хассана II 2018

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

Марокко
Теннис
Апрель 2018 года
Май 2018 года
2018